De Strook (Kolhorn), buurtschap bij Kolhorn
 De Strook (Breukeleveen), recreatiegebied bij Breukeleveen